Die Island Games 1995 waren die sechste Auflage der Spiele. Sie fanden vom 15. bis zum 22. Juli 1995 in Gibraltar statt. Es nahmen 1214 Athleten teil.

Teilnehmende Inseln 

Im Vergleich zur letzten Ausgabe trat die Prince Edward Island nicht an.

Sportarten

Medaillenspiegel 

Jersey gewann somit zum zweiten Mal in Folge die Medaillenwertung.

Weblinks 
 Island Games 1995 (englisch)

Multisportveranstaltung 1995
1995
Sportveranstaltung in Gibraltar